Varga Endre (1901–1973) levéltáros
Varga Endre (1977) középpályás labdarúgó

Hasonló nevűek:
Varga Ákos Endre (1975) rendszergazda, közlekedéstörténeti kutató

Jegyzetek